Albertville (Alabama)
 Albertville (França) — cidade onde se realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
 Albertville (Minnesota)

Desambiguações de topônimos